Hopfgartengraben ist ein Gewässername:

 Hopfgartengraben (Hergstbach), linker Zufluss des Hergstgrabens (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hergstbachs) in Hergenstadt, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hopfgartengraben (Inn), linker Zufluss des Inns in Au am Inn, Markt Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern